Kalyvas ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Kalyvas (* 1973), griechischer Eishockeyspieler
 Georgios Kalyvas (* 1978), griechischer Eishockeyspieler